

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Strg“ beginnt.

Strg 



Strga 
 Strgar, Igor (* 1972), slowenischer Skispringer
 Strgar, Matic (* 1982), slowenischer Radrennfahrer